LES ou Les peut se référer à :

Nom commun 
 les, article défini et pronom personnel.
 lès (ou lez), préposition désuète signifiant "près de", encore utilisée dans le nom de certaines communes.

Code 
 LES, Lesotho, selon la liste des codes pays du CIO.

Sigle 
 , station terrestre de communication en relation avec Inmarsat.

Prénom 
 Les, prénom anglais, diminutif de Lester.

Toponyme 

 Les, commune située dans le Val d'Aran en Catalogne (Espagne).

Mécanique des fluides 

 Simulations des grandes structures (Large Eddy Simulation en anglais), pour modéliser la turbulence.

Code